Световното първенство по шахмат през 1889 г. се състои в Хавана от 20 януари до 24 февруари 1889 г.

Провежда се под формата на мач между световния шампион Вилхелм Щайниц и претендента Михаил Чигорин.

Щайниц побеждава с 10,5:6,5 точки и запазва титлата си.

С победата си Щайниц печели 1150 щатски долара – най-малкия награден фонд за световен шампионат в историята.

Резултати

Източници

Външни препратки 
 Анотация на партиите от chessgames.com, посетен на 17 октомври 2010 г.

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в Куба
Спорт в Хавана